De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2002 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 19 mei 2002 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

MotoGP
Jean-Michel Bayle verving Garry McCoy vanaf de tweede vrije training, na een blessure van laatstgenoemde.

De race werd na 21 van de 28 ronden gestopt vanwege hevige regenval. Deze afstand was wel voldoende om volledige punten uit te kunnen reiken.

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2002
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans